Чигири́нская (Брилёва), О́льга Алекса́ндровна () — русская и украинская писательница. Живёт в городе Днепр.

Её первыми двумя произведениями крупной формы стали продолжение «Острова Крым» Аксёнова и большой эпический роман, раскрывающий в подробностях историю Берена и Лютиэн из толкиновского «Сильмариллиона».

Творческая деятельность

Проза

Ваше благородие 

«Ваше благородие» (1999, опубликовано под фамилией Брилёва), — продолжение книги Василия Аксёнова «Остров Крым». Как писал Владимир Березин в 2004 году, «Ваше благородие» был единственным известным ему фанфиком в жанре альтернативной истории. Он отмечает, что Чигиринская ориентируется на более массового, молодого читателя, чем Аксёнов. Она бережно обращается с сюжетом исходного романа, и сохраняет всех его главных героев, правда превратив в эпизодических, но вполне может быть прочитана и не читавшими Аксёнова. Роман описывает партизанскую войну, начатую там против оккупационных советских войск, вводом которых закончился роман Аксёнова. В 2001 году книга издавалась издательством «Фолио» в значительно сокращённом и переработанном виде (вариант «Б», ISBN 5-17-009132-X, ISBN 966-03-1361-6) по сравнению с первоначальным вариантом («А»), изданным в 2010 году под псевдонимом Олег Чигиринский в 2 книгах — «Госпожа удача» и «Госпожа победа» (ISBN 978-5-9942-0575-4, ISBN 978-5-9942-0613-3). В 2014 году издательством «Фолио» выпущен ещё более сокращённый и переработанный вариант под названием «Операция „Остров Крым“» (ISBN 978-966-03-7034-0).

По ту сторону рассвета 

«По ту сторону рассвета» (2001, опубликовано под псевдонимом «Берен Белгарион», фэнтези, в 2-х книгах) — эпический фанфик, написанный по мотивам истории Берена и Лютиэн из толкиновского «Сильмариллиона». Книга не требует предварительного знакомства с Толкином, и не пытается переиначить его основные идеи, хотя толкинисты могут заметить отличия мира романа Чигиринской от Сильмариллиона (ISBN 5-699-01648-1, ISBN 5-699-01649-X).

Сердце меча 

«Сердце меча» (2006). Космическая опера (ISBN 5-91134-042-9). Окончание дилогии: «Мятежный дом» (2013). Приквел «Врятований» (, 2008) и сиквел «Над рікою правди» (, 2016) на украинском языке.

В час, когда луна взойдёт 

«В час, когда луна взойдёт» (2009, в соавторстве с Екатериной Кинн и Анной Оуэн, в 2 книгах) — мистический триллер о вампирах (ISBN 978-5-9717-0836-0, ISBN 5-9717-0852-X). В 2011 году переиздан в переработанной редакции под коллективным псевдонимом Александр Ян и названием «Партизаны Луны» (ISBN 978-5-699-48874-2). Продолжение и повести-спин-оффы не изданы, доступны в интернете. Рассказ-спин-офф Чигиринской «Контроллер» — в сборнике «Фантастический детектив-2014» (ISBN 978-5-17-083628-4).

Литературоведение 
Существует статья Ольги «„Проблема жанра“ относительно фантастики» (основанная на её докладе «Фантастика: выбор жанра, выбор хронотопа»), в которой она, используя методологию Бахтина, делает попытку определить границы и характерные черты жанра «фантастика», указать отличие фантастической литературы от произведений иных жанров. В качестве таковой отличительной черты Чигиринская предлагает фантастический хронотоп — то есть образ места и времени, которого нет и не может существовать — но который, однако, описывается как то, что при определённых условиях могло бы быть или сбыться в будущем. Статья получила 3-ю премию в номинации «За лучшую критику, публицистику и литературоведение» на «Звёздном мосту»-2009, а в 2010 году номинировалась в соответствующей категории на «Бронзовую улитку», «Интерпресскон» и «Портал».

Публицистика 
 «Ничего нет прекраснее смерти». Эссе. В кн. Кэтрин Патерсон «Мост в Теравифию» (2003; ISBN 978-5-901975-03-9); «Мост в Терабитию», (2007; ISBN 978-5-901975-53-4).
 «Христианство: трудные вопросы» (2003). В соавторстве с Сергеем Худиевым и Михаилом Логачёвым. ISBN 5-94880-002-4.
 «Христианство» (серия «Просто о сложном», 2012). В соавторстве с Олегом Дорошенко. ISBN 978-966-03-5791-4. Она же по-украински: «Християнство» (2013; ISBN 978-966-575-216-5).

Переводы 
 Кэнтаро Миура. Берсерк. Книги 1-2. Эксмо, 2010 (с японского) ISBN 978-5-699-42625-6, ISBN 978-5-699-43218-9.
 Басё. Харьков: Фолио, 2011. (с японского) ISBN 978-966-03-5599-6.
 Озорные хокку. Харьков: Фолио, 2011. (Кобаяси Исса, с японского) ISBN 978-966-03-5600-9.
 Предсмертные стихи самураев. (с японского) Харьков: Фолио, 2012. ISBN 978-966-03-5807-2.

Киносценарии 
 Сие есть тело… Доктор Пирогов (серия «Русские праведники»; в соавторстве с Иваном Дяченко). Т/к «Сретение», 2013.
 Арестант матёрый и монах бывалый. Архимандрит Павел (Груздев) (серия «Русские праведники»; в соавторстве с Иваном Дяченко). Т/к «Сретение», 2014.
 Владимирская, 15 (телесериал, соавторство). Т/к ICTV, 2016.
 Майор и Магия (телесериал, соавторство). FILM.UA Group по заказу Пятого канала, 2016.

См. также 
 Элхэ Ниэннах

Примечания

Ссылки 

 
 
 Книги Ольги Чигиринской на библиотеке Мошкова.
 Страница Ольги Чигиринской на сайте «Век перевода»
 Сборник рецензий на роман «По ту сторону рассвета».

Писатели-фантасты Украины
Авторы книг по мотивам Средиземья
Лауреаты премии «Звёздный мост»
Эссеисты Украины
Эссеисты по алфавиту
Писатели Украины XX века
Украинские писательницы XX века
Писатели Украины XXI века
Украинские писатели XXI века